Gladys Lilián Bas de Martínez (23 de noviembre de 1958 - 13 de abril de 2009) fue una docente de inglés, fundadora y directora de Wiseman Academy desde el 23 de noviembre de 1977 hasta el 13 de abril de 2009.

Primeros años 
De familia humilde y trabajadora sintió vocación por la docencia y una atracción particular por el idioma inglés desde la más temprana edad. Habiendo sido alumna de las Hermanas Carmelitas de la Caridad, en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús y en el Liceo Santa Elena Monseñor Nicolás Luquese, fue desde siempre persona de fe y de vocación familiar.

Con 17 años formó su hogar, mientras continuaba con sus estudios de idioma inglés en el Instituto Kennedy y posteriormente en el Instituto Uruguayo de Enseñanza de Inglés, hasta obtener el título de Profesora el 19 de diciembre de 1977. Tres días más tarde nacía el primero de sus cinco hijos.

Carrera 
En marzo de 1978 comenzó su labor docente en la ciudad de Barros Blancos con los primeros siete alumnos de inglés de Wiseman Academy. Al tiempo, su voluntad para el trabajo y su vocación por el idioma le permitió instalar sendos anexos de Wiseman Academy en Curva de Maroñas, su barrio de origen, y en El Cordón, donde ella misma fue la profesora encargada de dictar los cursos.

Atendió ella misma todas las tareas de su hogar, dedicándose a sus cinco hijos y dos nietos. Como docente resaltó su constancia y autoexigencia a la hora de ejercer la docencia directa, su gusto por la incorporación de modernas técnicas y tecnología de vanguardia, su asistencia perfecta a clases en cualquier circunstancia, su particular gusto por los niños que siempre logró en estos una respuesta plena de cariño y afecto, su calidad humana para acercarse a los jóvenes adolescentes desde su lugar de profesora, su facilidad en la comunicación con las familias de sus alumnos, su respetuoso trato con sus colegas docentes, y su generosidad a la hora de ofrecer sus conocimientos poniendo énfasis solamente en los logros educativos por sobre los tiempos establecidos de clases.

Una importante camada de egresados con el característico nivel de sus clases han descubierto su vocación en Wiseman Academy y han engrosado los institutos docentes superiores tal como los Centros Regionales de Profesores y el Instituto de Profesores Artigas. También son muchos los institutos y liceos que cuentan hoy con profesores de inglés formados por la profesora Gladys Lilián Bas.

Referencias 

Profesoras de Uruguay